Residence Inn by Marriott – amerykańska sieć hotelowa
 The Residence – dawna nazwa sieci hotelowej Residence Inn by Marriott
 The Residence Inn – dawna nazwa sieci hotelowej Residence Inn by Marriott

Zobacz też:
 The Residences at the Ritz-Carlton